Cornelia Judith Hedwig Meyer (* 20. Dezember 1959; heimatberechtigt in Bern und Bremgarten AG) ist eine Schweizer Ökonomin, Energieexpertin und Publizistin. Sie wurde in der Öffentlichkeit während der COVID-19-Pandemie und den dadurch ausgelösten Verwerfungen am Ölmarkt bekannt.

Werdegang 
Die siebensprachige Meyer studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen und der London School of Economics und wurde 1990 an der Universität Tokio promoviert.

Meyer wuchs als Tochter eines Försters im bernischen Langenthal auf, wo sie heute noch lebt. Nach ihren Studien stieg sie 1990 bei der UBS ins Banking ein, amtete bei der Citi als Chefökonomin und hat danach jahrelang in der Ölindustrie gearbeitet – unter anderem bei General Electric oder BP. Danach machte sie sich 2010 als unabhängige Beraterin und Energieexpertin mit eigener Firma in London selbständig. Sie analysierte für internationale Medien und TV-Sender wie die BBC, CNBC und CNN und publizierte in zahlreichen Schweizer Medien – vor allem zum Erdöl-Markt. Sie war Mitglied des Global Agenda Councils zur Energie-Sicherheit des World Economic Forum. Seit 2015 ist Meyer zudem Chairwoman und Chefökonomin bei dem unabhängigen Vermögensverwalter LBV Asset Management.

Einzelnachweise 

Ökonom (20. Jahrhundert)
Ökonom (21. Jahrhundert)
Publizist
Schweizer
Geboren 1959
Frau